Андре́й Ива́нченко:
 Иванченко, Андрей Андреевич (1895—1938) — сотрудник ОГПУ, начальник Соловецкого лагеря особого назначения.
 Иванченко, Андрей Владимирович (род. 1975) — российский художник-иллюстратор.
 Иванченко, Андрей Фёдорович (1904—1945) — Герой Советского Союза.